Виктор Голованов:
 Голованов, Виктор Владимирович (род. 1959) — российский работник органов внутренних дел, инженер, начальник Главного управления уголовного розыска МВД Российской Федерации. 
 Голованов, Виктор Сергеевич (1917—2001) — советский государственный деятель, председатель правления В/О Технопромэкспорт.